WWE ’12 — компьютерная игра, созданная компаниями THQ и Yuke's, продолжение серии игр WWE. Вышла только на PlayStation 3, Xbox 360 и Wii.

Обзор 

Игра значительно улучшилась по сравнению с предыдущими играми в серии компьютерных игр WWE. Были заметно улучшены ключевые системы игрового процесса. Universe Mode 2.0 будет создавать новые и более эффективные элементы непредсказуемости, основанной на решениях игрока. Новые анимация игроков, позиции камер, освещение и улучшенная отрисовка.

В WWE ’12 использован новый движок Predator Technology, в корне меняющий геймплей.

Новые «Дороги на Рестлманию» теперь связаны непосредственно между собой и длятся 18 месяцев. В них можно поиграть за Шеймуса (история Злодея), Triple H (история Аутсайдера) и своего собственного героя, которого игра называет Джейкоб Касс.

Режим «Создай Рестлера/Суперзвезду» () практически не изменился. Добавлен режим «Создай Арену» ().

Ростер 
Рестлеры
 Альберто Дель Рио
 Алекс Райли
 Кристиан
 Джон Сина
 R-Truth
 Рэнди Ортон
 Рей Мистерио
 Миз
 Гробовщик
 Уэйд Баррет
 Зак Райдер
 Triple H
 Дэвид Отунга
 Шеймус
 Джон Моррисон
 Тэд ДиБиаси
 Марк Хенри
 Уильям Ригал
 Хаски Харрис
 Дэниел Брайан
 Тайсон Кидд
 Владимир Козлов
 Сантино Марелла
 Эван Борн
 Голдаст
 Мэйсон Райан
 Майкл Макгилликати
 Ёси Тацу
 СМ Панк
 Кейн
 Биг Шоу
 Кофи Кингстон
 Джек Сваггер
 Коди Роудс
 Дольф Зигглер
 Чаво Герреро
 Дрю МакИнтайр
 Иезекиил Джексон
 Джастин Гэбриел
 Хит Слэйтер
 Арн Андерсон
 Рикки Стимбот
 Animal
 Hawk
 Кевин Нэш
 Букер Т
 Вейдер
 Demolition-Ax
 Demolition-Smash
 Эдди Герреро
 Мр. Макмэхон
 Стив Остин
 Эдж
 Син Кара
 Брок Леснар
 Скала (Доступен в специальном издании и как DLC)

Дивы
 Келли Келли
 Лейла
 Марис
 Наталья
 Ив Торрес
 Мишель МакКул
 Бет Феникс

DLC
 Divas Pack (Карма, Вики Герреро, Близняшки Белла, Алисия Фокс, Триш Стратус)
 Legends Pack (Мик Фоли, Батиста, Рэнди Сэведж, Бродус Клэй, Кейн)
 WrestleMania Pack (Джерри Лоулер, Майкл Коул, Джим Росс, Шон Майклз)

Ссылки 
 Официальный сайт игры
 Официальный сайт World Wrestling Entertainment
 Wrestling Wrap Up '12 на IGN
 Wrestling Wrap Up '12 на gamrReview

Примечания 

Игры для PlayStation 3
Игры для Xbox 360
Игры для Wii
Компьютерные игры, разработанные в Японии
Компьютерные игры WWE
Компьютерные игры, разработанные Yuke’s
Компьютерные игры, изданные THQ